Ponti puede referirse a:
 Ponti (Italia), una localidad y comune italiana de la provincia de Alessandria, región de Piamonte
 Carlo Ponti, un productor de cine italiano
 Carlo Ponti (fotógrafo), un óptico y fotógrafo suizo
 Gio Ponti, uno de los arquitectos, diseñadores industriales, artistas y publicistas italianos más importantes del siglo XX
 José Domingo Ponti, un escritor y religioso dominico español
 Michael Ponti, un pianista alemán
 Pietro Luigi Ponti, un político italiano
 Ubaldo De Ponti, un político italiano